Šik může být:
 vojenský nebo polovojenský útvar nebo formace, skupina vojáků (útočníků či obránců) nebo i jiných ozbrojenců
 uspořádaná skupina letících ptáků

 příjmení osob
 František Šik (1924–??) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 František Šik (matematik) (1921–2002) – vysokoškolský profesor matematiky na PřF MU v Brně
 Josef Šik (1929–2017) – český římskokatolický kněz, monsignore
 Lubomír Šik (* 1928) – regionální historik
 Miroslav Šik (* 1953) – švýcarský architekt, syn ekonoma Oty Šika
 Ota Šik (1919–2004) – český ekonom a politik
 Vlastimil Šik (1954–2009) – český malíř

další významy
 „šik“ – vkus, vkusný, elegantní – z francouzského chic

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení